Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Ford:

 USS John D. Ford (DD-228), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1945
 USS Ford (FFG-54), ein Zerstörer der Oliver-Hazard-Perry-Klasse, in Dienst von 1985 bis 2013
 USS Gerald R. Ford (CVN-78), Typschiff der Gerald-R.-Ford-Klasse

Ford